Леопольд Годовський (1870—1938) — польсько-американський піаніст і композитор.
 Годовський Володимир Михайлович, Володимир Михайлович Годо́вський (народ. 18 червня 1947, Вашківці, Чернівецька область, Українська РСР) — Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук.
 Владислав Ґодовський, Владислав Ґодо́вський (пол. Władysław Godowski, 1842, Львів — р. см. невід.) — архітектор.